Southdale est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Southdale, banlieue de Johannesburg

Southdale, circonscription électorale provinciale du Manitoba

Southdale Center, centre commercial d'Edina dans le Minnesota

Homonymie de toponyme